Cet article fournit de façon détaillée les résultats du championnat de France de rink hockey 2008-2009.

Résultats par journée

Journée 1

Journée 2

Journée 3

Journée 4

Journée 5

Journée 6

Journée 7

Journée 8

Journée 9

Journée 10

Journée 11

Journée 12 

Le match HC Quévert-SPRS Ploufragan a été joué le

Journée 13

Journée 14

Journée 15

Journée 16

Journée 17

Journée 18

Journée 19

Journée 20

Journée 21

Journée 22

Classements des joueurs

Classement des buteurs

Classement discipline

Cartons jaunes

Cartons bleus

Cartons rouges

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat de France de rink hockey 2008-2009

Liens externes 
 Site de la Fédération Française de Roller Skating (Section rink hockey)
 Résultats sur le site de la FFRS
 Classement sur le site de la FFRS
 Classement des buteurs et cartons sur le site de la FFRS

2008
Rink hockey en 2008
Rink hockey en 2009